Натуральне число 1638
 1638 рік до нашої ери
 1638 рік нашої ери